Een verkeersweg:
 N136 (België)
 N136 (Frankrijk)
 N136 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing